Río Desaguadero steht für

* Río Desaguadero (Argentinien), einen Fluss in Argentinien (auch Río Salado del Oeste)
 Río Desaguadero (Bolivien), einen Fluss in Bolivien
 Río Desaguadero (Chile), einen Fluss in Chile